Лотос может означать:

В ботанике слово «лотос» употребляется (или употреблялось в прошлом) по отношению к разным растениям:
  — род растений монотипного семейства Лотосовые, включающий два вида:
 , часто называемый просто «лотос» — вид растений рода лотос, национальный символ Индии.
 

 Некоторые виды рода :
 
 
 

 Другие растения:
  — род растений из семейства бобовых.
  — вид растений рода Соссюрея из семейства астровых.
  — вид растений рода Зизифус из семейства крушиновых.
  — вид растений из семейства эбеновых.

 В мифологии
 Лотос — в индуизме один из атрибутов богов Вишну (Кришны), Брахмы, Лакшми, Сарасвати и Куберы.
 Лотос — в древнегреческой мифологии нимфа Лотида.
  — мифологическое растение.

 В искусстве
 Лотос — советская рок-группа из Москвы (1986—1988 гг.), один из проектов музыканта Андрея Сапунова. Официально выпустила единственный альбом, изданный под тем же названием.

 Техника
 Лотос — поезд, курсирующий между Москвой и Астраханью.
 Лотос-С — космический аппарат радиотехнической разведки.
 2С42 «Лотос» — самоходная артиллерийская установка (САУ) калибра 120 миллиметров для вооружения Воздушно-десантных войск России.

 Населённые пункты
 Лотос — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.

 Организации
 Лотос — судостроительный завод в городе Нариманов Астраханской области.
 Лотос — название масонских лож.

См. также 
 
 Лоотус
 Поза лотоса
 Лотос Тауэр — многофункциональный комплекс, строящийся в Приморском районе Санкт-Петербурга (гостиница, конгресс-центр, яхт-клуб)

Примечания